Le Tournoi de Glasgow désigne plusieurs événements sportifs organisés par la ville de Glasgow, (Écosse) :

 le Tournoi d'Écosse de rugby à sept : tournoi annuel de rugby à sept.
 le Tournoi de Glasgow de judo : tournoi international de judo.

Homonymie